Да́ли Микаи́ловна Гуцери́ева (род. 2 февраля 1999) — российская виолончелистка, лауреат международных конкурсов, победительница II Конкурса виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого, обладательница премии «BraVo», которую ей вручил Хосе Каррерас.

В качестве солистки выступает с ведущими оркестрами России и Европы: с Датским королевским оркестром, Литовским камерным оркестром, Национальным филармоническим оркестром России, Симфоническим Оркестром Силезской Филармонии, Оркестром Новой Оперы, Большим симфоническим оркестром им. П. И. Чайковского. Сотрудничает с такими дирижёрами, как: Владимир Федосеев, Давид Герингас, Кери-Линн Уилсон, Владимир Спиваков, Даниэль Орен и с другими.

Творчество Дали Гуцериевой регулярно освещается в СМИ, а концерты с её участием транслируются в эфирах российских телеканалов.

Биография 
Родилась в Москве 2 февраля 1999 года. Музыкой стала заниматься с детства. В 2017 году закончила Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, в 2022 — Московскую государственную консерваторию (класс — виолончели, педагог Кирилл Родин).

Выступать начала с 9 лет. В 2008—2012 годах солировала в Рахмановском зале Московской консерватории, Саратовской областной филармонии им. А. Шнитке, в Прокофьевском зале Государственного центрального музея музыкальной культуры им. Глинки, в Доме музыки в Москве, в Доме культуры МГУ, в Центре Павла Слободкина и в других залах. В 2012 году завоевала Гран-при на II Международном конкурсе виолончелистов им. Святослава Кнушевицкого, проходящего в Саратовской консерватории.

После победы на конкурсе в гастрольном графике Гуцериевой появились международные гастроли, она начала сотрудничать с Давидом Герингасом. В 2013—2014 годах в качестве солистки камерного оркестра под управлением Герингаса гастролировала в Финляндии и Италии. В 2015 году выступила в Эстонии, Испании и Исландии; в 2016 году — в Чехии, Германии и Италии; в 2017 году — во Франции, Бельгии, Испании и Белоруссии; в 2018 — в Казахстане и Латвии с Д. Герингасом и в Польше и Азербайджане с оркестром под управлением Хобарта Эрла. В 2018 состоялся большой концерт с Датским королевским оркестром в Концертном зале им. П. И. Чайковского, дирижёр Александр Ведерников. Запись этого концерта транслировалась телеканалом «Культура». 11 марта 2018 года получила премию BraVo.. Церемония награждения проходила на исторической сцене Большого театра в Москве. Награду Дали Гуцериевой вручил оперный певец Хосе Каррерас. Сама виолончелистка исполнила в этот вечер Первый концерт ля минор Камиля Сен-Санса.

В 2019 году Гуцериева в качестве солистки гастролировала с Российским симфоническим филармоническим оркестром п/у Владимира Спивакова. Концерты проходили в Лондоне, Париже, Брюссселе, а также в Амстердаме в зале «Консертгебау». Также выступала в Италии с Д. Герингасом и на Украине с Х. Эрлом. 15 ноября 2019 года в рамках IX Международного музыкального фестиваля «Петербургские набережные» солировала в концерте, проходящем в Тронном зале Екатерининского дворца. В нём принял участие Симфонический оркестр Силезской филармонии (Польша), дирижёр Даниэль Орен (Израиль). ТВ-версия выступления показана телеканалом «Культура».

В 2020 году выступила в Хельсинки; в 2021 году — в Страсбурге с оркестром п/у Д. Герингаса, в Москве в Большом зале консерватории им. П. И. Чайковского с оркестром «Новая опера» п/у Д. Орена и в Ветошном холле с Кери-Линн Уилсон. В 2022 году — в Санкт-Петербурге с Государственным академическим оркестром п/у Александра Титова. В рамках празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Россией и Арменией солировала в Ереване с Большим симфоническим оркестром им. П. И. Чайковского п/у Томаса Зандерлинга и в Санкт-Петербурге с Национальным филармоническим оркестром Армении п/у Эдуарда Топчяна.

В 2021—2022 годах принимала участие в различных международных конкурсах: II Брюссельском (III премия); «Odin» в Дании (III премия), VII Международном конкурсе в Париже (III премия); VI Международном конкурсе в Токио (III премия), «Ise-Shima» в Японии (Спец. приз). Стала победителем Международного музыкального конкурса в Манчестере (I премия).

В 2023 году в качестве солистки выступила в юбилейных концертах дирижёра Владимира Федосеева, которые прошли в Большом зале московской консерватории и в Дубайской опере.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича
 Биография на сайте Большого театра Беларуси
 Статья в на сайте журнала «Музыкальная жизнь»

Выпускники Центральной музыкальной школы
Выпускники Московской консерватории
Виолончелистки
Виолончелисты России
Виолончелисты XXI века